Aleksandrowicz ist der Familienname folgender Personen

 Alina Aleksandrowicz-Ulrich (* 1931), polnische Literaturhistorikerin
 Dariusz L. Aleksandrowicz (1949–2022), polnischer Philosoph und Hochschullehrer 
 Julian Aleksandrowicz (1908–1988), polnischer Arzt und Hochschullehrer